Willem van Lüneburg (1184-1213), de Dikke, hertog van Lüneburg.
 Willem van Lüneburg (1300-1369), hertog van Brunswijk-Lüneburg.